

Anno 
 152 o 152 a.C.

Codici 
 152  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Molėtai Astronomical Observatory in Lituania

Matematica 
 152 – numero